«Катания» («Catania SSD») — итальянский футбольный клуб, основанный в 1908 году. В настоящий момент играет в Серии D. Команда провела бо́льшую часть своей истории в низших лигах итальянского футбола и никогда не поднималась выше 8-го места в Серии А.

Клуб был признан банкротом в декабре 2021 года. Он был возрождаем летом 2022 года австралийским бизнесменом, имеющим сицилийские корни Росс Пеллигра, который взял на себя ответственность за возрождение клуба. Главная цель президента — вернуть клуб в Серию А.

История 
19 июня 1908 года в Катании был основан первый профессиональный футбольный клуб — «Про Патрия». Свои первые матчи команда проводила против моряков, заходивших в порт Катании. В 1910 году команда была переименована в «Катанезе». До 1927 года чемпионаты Италии проводились только на севере страны, поэтому «Катанезе» выступал в местных соревнованиях вместе с другими сицилийскими командами. «Катанезе» дебютировал в Серии В в сезоне 1934-35, но особого успеха там не добился.

После Второй мировой войны в Катании наряду с «Катанезе» был образован другой клуб — «Виртус Катания». В 1946 году было принято решение объединить две команды под названием «Катания». Объединённый клуб был заявлен в Серию C, однако уже в 1949 году «Катания» добилась права играть в Серии В, а в 1954 — впервые в своей истории вышла в Серию А. В своем первом сезоне в элите команда заняла 12-е место, но в результате громкого финансового скандала была исключена из Серии А. Возвращение «Катании» в высший дивизион состоялось в сезоне 1960-61. В этом же сезоне команда заняла 8 место, что и сейчас является лучшим результатом клуба в истории. В сезоне 1964-65 «Катания» повторила этот результат, однако всего через год вновь последовал вылет в Серию В. В последующие 40 лет клуб провел лишь два сезона в Серии А (1971-72 и 1983—1984). В 1993 году «Катания» и вовсе была лишена профессионального статуса и переведена в Sicilian Eccelenza (шестой дивизион итальянского футбола). Тем не менее, команда достаточно быстро сумела выбраться из низших дивизионов, и в 2005 году в пятый раз в своей истории завоевала право играть в Серии А. И уже на протяжении шести сезонов Катанья выступает в элитном дивизионе Италии, при чём с каждым годом команда становится всё более крепкой. Так, если в первых трех сезонах «слоны» боролись исключительно за выживание, то теперь могут считаться середняком чемпионата.

По итогам сезона 2012/2013 команда заняла 8 место в таблице, тем самым повторив своё лучшее достижение, зафиксированное в  сезоне 1964/65.

20 августа 2015 итальянский суд отправил «Катанию» в третью по силе лигу страны (серию С) за участие в договорных матчах. Команде было присуждено последнее место во втором дивизионе (серии В) в прошлом сезоне, а на старте нового чемпионата с клуба снимут 12 очков. Также «Катания» выплатит штраф в размере 150 тысяч евро. Кроме того, президенту клуба Антонино Пульвиренти на протяжении пяти лет будет запрещено вести деятельность, связанную с футболом. В июне 2015 итальянская полиция арестовала все руководство сицилийского клуба по подозрению в договорных матчах.

Дерби и ультрас 
Болельщики катанезов являются одними из самых известных в Италии. В 1983 году они установили итальянский рекорд для выездных болельщиков с 40 000 катанези, присутствующими на Олимпийском стадионе в Риме. Также было 12 000 катанези, поющих на Олимпийском стадионе в Риме, несмотря на поражение со счетом 0:7.

Самое главное соперничество — с «Палермо», другие незначительные соперничества — с «Мессиной», Римом и «Авеллино».

Друзьями считаются ультрас «Наполи», «Дженоа», «Беневенто», «Кротоне».

Сицилийское дерби 
Одним из самых принципиальных соперников «Катании» является другой сицилийский клуб — «Палермо». 2 февраля 2007 года во время матча Серии А между этими командами в Катании недалеко от стадиона произошла массовая драка болельщиков, в результате которой погиб полицейский.

Президенты

Тренеры

Количество сезонов по дивизионам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Русскоязычный сайт болельщиков Кальчо Катания 

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Италии
ФК «Катания»